tulipanowa gorączka, tulipomania, tulipanomania – często wymieniany przykład bańki spekulacyjnej, zjawisko w XVII-wiecznej Holandii wiążące się z niebywałym wzrostem cen cebulek tulipanów, zakończone krachem w 1637 
 Tulipanowa gorączka – powieść Deborah Moggach
 Tulipanowa gorączka – amerykańsko-brytyjski film z 2017